1901-1910